Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

204e régiment d'infanterie
204e régiment d'artillerie

Homonymie d'unités militaires